Elisabeth af Bayern kan henvise til:

 Elisabeth af Bayern (1443–1484) – kurfyrstinde af Bayern
 Elisabeth af Bayern (1837-1898) – kejserinde af Østrig og dronning af Ungarn
 Elisabeth af Bayern (1876-1965) – dronning af Belgien
 Elisabeth Ludovika af Bayern – dronning af Preussen